Ки́ївська єпа́рхія — церковно-адміністративний округ православної церкви з центром у місті Київ.
 Київська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)
 Київська єпархія Української православної церкви — Київського патріархату
 Київська архиєпархія УГКЦ
 Київська єпархія ПЦУ